Stora Örlevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Örlevattnet (Dalskogs socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun och Melleruds kommun,  (22,3 ha)
Stora Örlevattnet (Örs socken, Dalsland), sjö i Melleruds kommun,

Se även
Örlevattnet (olika betydelser)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn